Baksa László (1924) kertészmérnök
 Baksa László (1986) válogatott magyar vízilabdázó